Стратегические цели представляют собой характеризующееся качественными и (или) количественными характеристиками целевое состояние социально-экономического развития и (или) сферы национальной безопасности, включая национальные цели развития Российской Федерации, установленные актами Президента Российской Федерации, цели, установленные в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, планирования и программирования на федеральном уровне, а также цели национальных (федеральных) проектов (программ), стратегий деятельности и иных стратегических документов Банка России, государственных корпораций, компаний с государственным участием, цели устойчивого развития, иные цели государственной политики Российской Федерации в различных сферах.

Стратегия
Политика
Политика Российской Федерации
Национальная безопасность
Планирование